Реки Дании образуют густую сеть с небольшими уклонами и медленным спокойным течением. Питание рек, как правило, дождевое, в редких случаях смешенное с грунтовым. Большинство рек не судоходно, по самой большой реке Дании — Гудено ходят только туристические суда. Для всех рек чётко выражены зимние паводки и летняя межень. Географически наибольшее количество рек сосредоточено в холмистых местностях Центральной Ютландии.

Список наиболее крупных рек по протяженности 
Список наиболее протяженных рек Дании.

Примечания 

 
Дания
Реки